Гилье́рмо Ригондó О́ртис (, род. 30 сентября 1980 года в Сантьяго-де-Куба, Куба) — кубинский боксёр, двукратный чемпион Олимпийских игр (2000 и 2004), двукратный чемпион мира (2001 и 2005) и чемпион Панамериканских игр (2003) среди любителей. Чемпион мира во второй легчайшей (WBA, 2012—2015, 2016—2018; WBO, 2013—2015; The Ring, 2013—2016) и легчайшей (WBA, 2020—) весовых категориях среди профессионалов.

Считается одним из сильнейших боксёров-любителей за всю историю, одержал более 450 побед.

Любительская карьера 
В 2009 году сбежал в США и стал профессионалом. До этого в 2007 году уже имел место инцидент, когда Ригондо и его партнёр по команде Эрисланди Лара во время Панамериканских игр в Бразилии покинули расположение команды и считалось, что они уже не вернутся, а присоединятся к другим перебежчикам с Кубы, таким как Одланьер Солис, Юриоркис Гамбоа и другим. Однако через несколько дней Ригондо и Лара были доставлены в бразильский полицейский участок, где заявили о том, что хотят вернуться на Кубу. Фидель Кастро после этого инцидента заявил, что Ригондо больше не будет боксировать за национальную сборную. Таким образом, Ригондо пропустил Олимпийские игры 2008 года в Пекине и упустил реальный шанс стать четвёртым боксёром в истории, кому удалось выиграть 3 олимпийских золота (Ригондо не знал поражений на любительском ринге с 2003 года).

В 2001 году завоевал золото на чемпионате мира, победив украинца Сергея Данильченко, турка Агаси Мамедова.

В 2003 году проиграл Агаси Мамедову. В 2003 году взял золото на Пан-американских играх, победив в финале мексиканца Абнера Мареса.

В 2005 году выиграл чемпионат мира, и победил французского боксёра Али Аллаба.

В 2006 году победил Али Алиева.

В начале 2009 года было объявлено, что Ригондо и ещё несколько кубинских боксёров всё же оказались в США.

Олимпийские игры 
 Летние Олимпийские игры 2000
 1/16 финала: победа над Моезом Земземи (Тунис) КО 1
 1/8 финала: победа над Казумаса Цудзимото (Япония) RSC 3
 1/4 финала: победа над Агаси Мамедовым (Турция) 14-5
 1/2 финала: победа над Кларенсом Винсоном (США) 18-6
 финал: победа над Раимкулем Малахбековым (Россия) 18-12
 Летние Олимпийские игры 2004
 1/16 финала: победа над Лю Яном (Китай) 21-7
 1/8 финала: победа над Мехруллахом Ласси (Пакистан) RSC 3
 1/4 финала: победа над Геннадием Ковалёвым (Россия) 20-5
 1/2 финала: победа над Баходиржоном Султановым (Узбекистан) 27-13
 финал: победа над Ворапоя Петчкума (Таиланд) 22-13

Профессиональная карьера 
22 мая 2009 года, Ригондо выиграл свой первый бой на профессиональном ринге.

На сегодня Ригондо принадлежит несколько рекордов. Так, уже третий его бой на профессиональном ринге был титульным 10-раундовым, в котором он победил техническим нокаутом Джованни Андраде. При этом уже всего лишь седьмой его поединок был титульным 12-и раундовым, за звание временного чемпиона по версии WBA. А в девятом поединке Ригондо вышел против полноценного чемпиона WBA, нокаутировав своего оппонента.

Бои за титул чемпиона мира по версии WBA 
20 января 2012 года Ригондо вышел на ринг с чемпионом мира, Рико Рамосом. В конце первого раунда Ригондо послал Рико Рамоса в нокдаун. Ригондо попытался добить Рамоса, но американец достоял до конца раунда. В дальнейшем оба боксера снизили темп. В 6-м раунде рефери предупредил кубинца за удар по затылку. Сразу после предупреждения Ригондо накинулся на Рамоса и обрушил на него град ударов. Последним ударом по печени Ригондо отправил Рамоса в нокаут. Ригондо стал полновесным чемпионом мира по версии WBA.

Первую защиту титула Ригондо провёл 9 июня 2012 года против американца Теона Кеннеди. В середине первого раунда Ригондо провел левый прямой, американец пошатнулся. В следующей атаке Ригондо нанес несколько левых боковых, зажал Кеннеди у канатов и начал добивать его. У Кеннеди подкосились ноги, но он не упал. Судья отсчитал нокдаун. Кеннеди дважды падал на настил во втором, а также по разу в четвёртом и пятом раундах. После нокдауна в пятом раунде рефери остановил бой.

В сентябре 2012 года победил американца Роберта Маррокина.

В декабре должен был встретится с тайцем Пунсоватом Кратингдаэнджимом, но поединок был отменён из-за положительного результата крови тайца на ВИЧ.

Объединительный бой с Нонито Донэйром 
13 апреля 2013 года Гильермо Ригондо встретился с лучшим боксером 2012 года филиппинцем Нонито Донэйром. Донэйр провел на профессиональном ринге почти втрое больше боёв и считался фаворитом. Несмотря на прогнозы, Ригондо оказался быстрее и точнее филиппинца. В начале первого раунда Ригондо левым боковым пошатнул Донэйра. Первые раунды прошли под контролем Ригондо. Донэйр шёл вперед, но благодаря отличной работе ног и умелой защите, кубинец легко ускользал от атак филиппинца. Середина боя прошла в менее активном темпе, но преимущество Ригондо не вызывало сомнений. Донэйр выглядел зажатым и неготовым к такому рисунку боя. Пытаясь поймать Ригондо одним ударом, он раз за разом натыкался на серии кубинца. В десятом раунде, при выходе из клинча Донэйр левым боковым отправил Ригондо в нокдаун. Кубинец сразу же поднялся. Донэйр пошёл вперед, но попасть по Ригондо он не смог. В 11-м раунде Донэйр был более активным, чем в предыдущих, но потрясти кубинца ему не удалось. К последнему раунду у Донэйра образовалась гематома под правым глазом. Последний раунд Ригондо выиграл довольно легко. По итогам 12-ти раундов судьи единогласным решением отдали победу Гильермо Ригондо счетом 116—111, 115—112 и 114—113. Эксперт канала HBO Харольд Ледерман поставил 118—109 в пользу Ригондо.

Выступления на тихой волне 
После победы над Нонито Донэром Ригондо до 2017 года не провел ни одного поединка с действительно серьезным соперником. Выступал на тихой волне и во всех случаях его победа была предопределена. Из за этого его место в рейтинге P4P постоянно снижалось.

7 декабря 2013 года в незрелищном поединке, Ригондо в первой защите титулов победил известного боксёра из Ганы, Джозефа Агбеко.

19 июля 2014 года Ригондо встретился с проходным соперником Содом Кокьетджимом, нокаутировав того в 1 раунде.

Бой с Хисаши Амагаса 
31 декабря 2014 года, Ригондо провёл защиту против высокого японца Хисаши Амагаса. Ригондо, который значительно превосходил своего соперника в скорости, легко выиграл первые 4 раунда. Начиная с 5 раунда, темп боя несколько упал, но преимущество Ригондо не вызывало никаких сомнений, и казалось, что зрителей ждет очередная лёгкая победа «Шакала», однако 7 раунд стал настоящим сюрпризом для всех. Немного расслабившийся кубинец, пропустил от Амагасе правый кросс оказавшись в нокдауне, Ригондо поднялся без особого труда, Амагасе бросился его добивать, Ригондо попытался войти в клинч, но безуспешно, японец смог нанести несколько ощутимых боковых с обеих рук, Ригондо вновь оказался на полу, правда и в этот раз не выглядел потрясенным, быстро поднявшись на ноги. Практически сразу после этого прозвучал гонг. Начиная с 8 раунда Ригондо по настоящему включился в работу и вновь полностью захватил инициативу в ринге. Амагасе уже ничего не мог противостоять более мастеровитому и быстрому кубинцу, раз за разом пропуская сильные удары, а в 10 раунде и сам побывал на полу. 11 раунд превратился практически в одностороннее избиение, у Амагасе образовалась огромная гематома в области правой челюсти. В связи с этим, он отказался продолжить бой. Кубинец вновь одержал убедительную победу, несмотря на неоднозначный 7 раунд.

Лишение титулов 
28 октября 2015 года был лишён титула чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе. Причиной данного решения стал длительный простой — Ригондо не провёл защиту титула в течение 9 месяцев с момента предыдущей. 30 октября, по той же причине, был лишён титула WBA (Super) и объявлен «чемпионом в отпуске».

21 ноября 2015 года победил по очкам филиппинца .

9 февраля 2016 года лишён титула чемпиона мира во втором легчайшем весе по версии журнала «Ринг», так как в течение почти трёх лет не встречался с соперниками из топ-5 рейтинга.

12 марта 2016 года должен был провести бой в английском Ливерпуле против британца . Поединок был отменён, так как Ригондо не смог получить британскую визу.

Возврат титула 
14 мая 2016 года Ригондо вернули титул WBA (Super) во 2-м легчайшем весе.

16 июля 2016 года досрочно победил британца .

17 июня 2017 года нокаутировал в 1-м раунде временного чемпиона мира WBA во 2-м легчайшем весе не имеющего поражений мексиканца . 26 июня Атлетическая комиссия штата Невада изменила результат боя на «не состоявшийся». По мнению членов комиссии Ригондо нанёс решающий удар после гонга.

Бой с Василием Ломаченко 

9 декабря 2017 года встретился с чемпионом мира во 2-м полулёгком весе по версии WBO украинцем Василием Ломаченко. Ломаченко был активнее и точнее. 1-ый раунд прошёл в обоюдной разведке, где чуть точнее был Ломаченко. Со 2-го по 4-й раунды стала более заметна разница в скорости кубинца и украинца. Ригондо старался «спойлерить», часто прибегал к клинчам и низким уклонам. Пятый и шестой раунды отметились комбинационной работой Ломаченко. В шестом раунде рефери снял одно очко с кубинца за злоупотребление удержанием рук. После 6-го раунда кубинец отказался от продолжения боя.

В январе 2018 года был лишён титула WBA во 2-м легчайшем весе.

23 июня 2019 года нокаутировал в 8-м раунде экс-чемпиона мира во 2-м легчайшем весе мексиканца .

Чемпионский бой с Либорио Солисом 
8 февраля 2020 года встретился с экс-чемпионом мира во 2-м наилегчайшем весе венесуэльцем Либорио Солисом. На кону стоял вакантный титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBA. Победил по очкам.

Бой с Джонриэлем Касимеро 
14 августа 2021 года встретился с чемпионом мира в трёх весовых категориях филиппинцем Джонриэлем Касимеро. На кону стоял титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBО, которым владел Касимеро. Бой получился крайне бедным на события и установил новый антирекорд CompuBox по наименьшему количеству точных ударов от обоих боксеров в двенадцатираундовом бою — 91 удар. До этого минимальным количеством было 100 точных ударов за 12 раундов.

40-летний Ригондо действовал в своей обычной манере много двигаясь и избегая любых обменов ударами. Касимеро тоже выбрасывал мало ударов, но он шел вперед и в итоге судьи отдали ему победу раздельным решением.

Ригондо не согласился с мнением судей, а услышав о том, что он нанес всего 44 точных удара за бой, ответил: «Это то количество ударов, которое было мне необходимо для победы».

Бой с Винсентом Астролябио 
26 февраля 2022 года встретился c 24-летним филиппинцем Винсентом Астролябио в бою за вакантный титул WBC International в легчайшем весе.

Астролябио был активнее и шел вперед, а 41-летний Ригондо хорошо контратаковал, но судьи увидели равный бой и решающим оказался нокдаун, в котором Ригондо побывал в восьмом раунде.

Астролябио победил с одинаковым счетом 95-94 на всех трех судейских карточках.

Результаты боёв

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу во втором легчайшем весе

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Послужной список

Боксёры Кубы
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от Кубы
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Панамериканских игр по боксу